В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Джо Фернандес і Зіна Гаррісон 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Лорі Макніл /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (фінал)

 Відсутня
 Відсутня
 Сенді Коллінз /  Рейчел Макквіллан (2-ге коло)
 Катарина Малеєва /  Наталі Тозья (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)